Гражданство Армении — устойчивая правовая связь лица с Арменией, выражающаяся в совокупности их взаимных прав и обязанностей.

Гражданство Армении в основном базируется на принципе jus sanguinis. Закон о гражданстве был принят 6 ноября 1995 года, а в 2007 году в Армении было разрешено двойное гражданство.

Приобретение гражданства Армении 
Гражданство Армении приобретается:

 через признание гражданства;
 по рождению;
 вследствие принятия в гражданство;
 в результате восстановления в гражданстве;
 вследствие группового принятия в гражданство;
 вследствие усыновления гражданами Армении;
 по другим основаниям, предусмотренным международными договорами Армении.

Согласно Конституции, Армения предоставляет право на гражданство армянам, проживающим за рубежом.

Приобретение гражданства Армении по рождению 
Гражданином Армении по рождению является:

 лицо, оба родителя которого на момент его рождения были гражданами Армении;
 лицо, один из родителей которого на момент его рождения был гражданином Армении, в то время как второй родитель неизвестен или является лицом без гражданства.

Признание гражданства Армении 
Гражданами Армении признаются:

 бывшие граждане Армянской ССР, постоянно проживающие на территории Армении, которые до принятия Конституции не приобрели гражданства другого государства или отказались от этого гражданства;
 бывшие граждане других республик СССР или лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Армении и подавшие заявление на получение гражданства Армении до 31 декабря 2003 года;
 бывшие граждане Армянской ССР, которые проживают за пределами Армении и не приобрели гражданства другого государства.

Принятие в гражданство Армении 
Лицо, не имеющее гражданства Армении, может быть принято в гражданство при следующих условиях:

 возраст не менее 18 лет;
 постоянное проживание на территории Армении на законных основаниях не менее 3 лет;
 владение армянским языком;
 знание Конституции Армении.

Гражданство Армении может быть предоставлено без соблюдения условия проживания в Армении не менее 3 лет, в следующих случаях:

 брак с гражданином Армении или рождение ребёнка, второй родитель которого является гражданином Армении;
 один или оба родителя претендента на гражданство имели гражданство Армении в прошлом или родились на территории Армении и подали заявление на получение гражданства Армении в течение 3 лет после достижения 18 лет;
 армянское происхождение и проживание на территории Армении.

Лицо, принимающее гражданство Армении, должно прочитать текст присяги на армянском языке и подписать его.

Двойное гражданство 
Двойное гражданство было разрешено в Армении 26 февраля 2007 года.

Военная служба 
В большинстве случаев лица, имеющие двойное гражданство, не освобождаются от призыва на военную службу. Гражданин иностранного государства, принявший гражданство Армении, освобождается от обязательной военной службы, если до принятия гражданства Армении служил в вооружённых силах иностранного государства не менее 12 месяцев или проходил альтернативную гражданскую службу не менее 18 месяцев, за исключением государств, определённых Правительством Республики Армения.

Статус резидента 
Армения позволяет иностранным гражданам получать статус резидента сроком на 10 лет. Он предоставляется иностранным гражданам армянского происхождения, а также другим лицам, которые оказали значительные услуги армянскому государству и нации и/или занимаются экономической и культурной деятельностью в Армении.

Лицам, получившим статус резидента, выдаются специальные армянские паспорта и больше не требуются въездные визы для поездок в Армению. Находясь в Армении, резиденты пользуются полной защитой законодательства Армении, а также обладают всеми правами и обязанностями граждан Армении, за исключением права голосовать и баллотироваться на выборах и вступать в политические организации. Резиденты освобождены от военной службы в Вооружённых силах Армении. Специальный паспорт, однако, не отменяет визовые требования для других государств, которые обеспечивают безвизовый режим для владельцев армянского паспорта. Для поездки в эти страны требуется, чтобы обладатель специального паспорта использовал паспорт государства, гражданином которого он является.

Лица, пережившие геноцид армян, получают специальные паспорта в упрощённом порядке, при этом плата за подачу заявления не взимается.

Визовые ограничения 
В 2017 году граждане Армении имели безвизовый режим или визу по прибытии в 58 странах и территориях. В соответствии с индексом паспортов армянский паспорт занял 78-е место по свободе путешествий.

Примечания 

Армения
Право Армении